Miejscowości o tej nazwie:
 Curti – miejscowość i gmina we Włoszech

Osoby o tym nazwisku:
 Girolamo Curti – włoski malarz barokowy
 Valerio Curti – włoski siatkarz